L'abréviation Thr signifie :
 Thréonine, en chimie organique.

L'abréviation THR peut signifier :
 très haute résolution optique, en imagerie,
Target Heart Rate (fréquence cardiaque cible), en matière d'entraînement sportif (cyclisme notamment).